Die Serie A 1951/52 war die 20. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hat die Saison am 9. September 1951. Der letzte Spieltag war am 22. Juni 1952. Die Saison als Meister beendete Juventus Turin und wurde damit Nachfolger des AC Mailand. Als Aufsteiger kamen SPAL Ferrara und die AC Legnano aus der zweiten Liga dazu. In die Serie B mussten der FC Lucca, Calcio Padova und Legnano absteigen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Abstiegs-Relegation 
Zunächst spielten die punktgleichen Teams der Plätze 17 und 18 gegeneinander an. Das unterlegene Team stieg in die Serie B ab. Der Sieger spielte danach gegen den Zweiten der Serie B um ein Startplatz in der Serie A der folgenden Saison.

1. Runde

2. Runde 

Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 
 rsssf.com Serie A 1951/52
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1951
Fußballsaison 1951/52